Sady mohou být:

 soubory, množné číslo od slova sada
 Jednoduché znakové sady
 ovocné zahrady, množné číslo od slova sad

názvy lidských sídel
 Nové Sady – více různých obcí a vesnic
 Sady (Uherské Hradiště) (dříve Derfle) – část Uherského Hradiště, dříve samostatná obec
 Sady nad Torysou – obec na Slovensku v okrese Košice-okolí

názvy městských sadů, parků a zahrad
 Bezručovy sady
Čelakovského sady
Denisovy sady
Dienzenhoferovy sady
 Dvořákovy sady
Hakenovy sady
Havlíčkovy sady
Heroldovy sady
 Husovy sady
 Chotkovy sady
 Jiráskovy sady
Kaizlovy sady
Karlachovy sady
 Komenského sady
 Leninovy sady
 Letenské sady
 Lidové sady
 Lorenzovy sady
 Mahlerovy sady
 Máchovy sady
Petřínské sady
 Riegrovy sady
 Sady (České Budějovice)
Sady Bratří Čapků
Sady Na Skalce
 Sady Svatopluka Čecha
 Smetanovy sady
 Štruncovy sady
Štulcovy sady
 Thomayerovy sady
 Tyršovy sady
 Vojanovy sady
Vrchlického sady
Vyšehradské sady
Zítkovy sady

Související články 
 Sad (rozcestník)
 Seznam článků s názvem obsahujícím „Sady“

Rozcestníky - místopisné jméno